Cattedrale dell'Annunziata – cattedrale ad Otranto
 Cattedrale dell'Annunziata – cattedrale a Tursi
 Cattedrale dell'Annunziata – cattedrale a Vico Equense